Elenco delle Costituzioni francesi dal 1791

 Costituzione francese del 1791 – , Costituzione del Regno di Francia (1791-1792)
 Costituzione francese dell'anno I – , Costituzione della Prima Repubblica francese
 Costituzione francese dell'anno III – , Costituzione del Direttorio
 Costituzione francese dell'anno VIII – , Costituzione del Consolato

 Costituzione francese dell'anno X – , Costituzione del Consolato a vita
 Costituzione francese dell'anno XII – , Costituzione del Primo Impero francese
 Carta costituzionale del 1814 – , Carta costituzionale della Restaurazione francese
 Atto addizionale alle Costituzioni dell'Impero del 1815 – , dei Cento giorni
 Carta costituzionale del 1830 – , Carta costituzionale della Monarchia di luglio
 Costituzione francese del 1848 – , Costituzione della Seconda Repubblica francese
 Costituzione francese del 1852 – , Costituzione del Secondo Impero francese
 Leggi costituzionali del 1875 –  e , 3 Leggi costituzionali della Terza Repubblica francese

 Legge costituzionale del 2 novembre 1945 – , Legge costituzionale del Governo provvisorio della Repubblica francese
 Costituzione francese del 1946 – , Costituzione della Quarta Repubblica francese
 Costituzione francese del 1958 – , Costituzione della Quinta Repubblica francese

Cronologia delle costituzioni francesi 

 

Costituzioni francesi